Суперлига 2007/2008 годов () — 95-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 2007/08 на сайте rsssf.com

2007/2008
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2007 году
Спорт в Дании в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008